Teatro Filodrammatici o Teatro dei Filodrammatici può riferirsi a:
Teatro dei Filodrammatici a Ascoli Piceno
Teatro dei Filodrammatici a Milano
Teatro Filodrammatici a Treviglio
Teatro della Società filodrammatica a Bucine, in provincia di Arezzo
Teatro dei Filodrammatici a Faenza, in provincia di Ravenna
Teatro dei Filodrammatici Gino Coseri a Laives, in provincia di Bolzano
Teatro dei Filodrammatici a Piacenza